Cotești se poate referi la:
 Localități din România:
 Cotești, Argeș			
 Cotești, Vrancea							, reședința comunei cu același nume